Драйлебен ():
 Драйлебен — деревня в Германии, в земле Саксония-Анхальт
 Драйлебен (кинотрилогия) — немецкая кинотрилогия 2011 года, состоящая из трёх полуторачасовых фильмов, снятых тремя кинорежиссёрами